Drei Kaiser (in unterschiedlicher Schreibweise) ist Namensbestandteil von

Ereignisse:
 Dreikaiseredikt, „Cunctos populos“ (380)
 Dreikaiserschlacht bei Austerlitz (1805)
 Dreikaiserabkommen, 1873
 Dreikaiserbund, 1881
 Dreikaiserjahr, 1888

Bauwerke:
 Drei-Kaiser-Bau (Frankfurt am Main)
 Drei-Kaiser-Hof, Dresden
 Drei-Kaiser-Wasserturm, Wuppertal

Geografisches:
 Dreikaiserbäder, siehe Heringsdorf
 Drei Kaiserberge, Baden-Württemberg
 Dreikaisereck, Dreiländereck

Siehe auch:
 Drei-Kaiser-Treffen